В этом списке представлены иностранные футболисты, когда-либо выступавшие за «Динамо» (Киев).

В статистике представлены матчи и голы, проведённые только в национальном чемпионате.

Данные на 2 марта 2023 года.

См. также 
 Список легионеров ФК «Ворскла»
 Список легионеров ФК «Днепр» Днепр
 Список легионеров ФК «Заря» Луганск
 Список легионеров ФК «Звезда» Кропивницкий
 Список легионеров ФК «Карпаты» Львов
 Список легионеров ФК «Черноморец» Одесса
 Список легионеров ФК «Шахтёр» Донецк

Ссылки 
 Легионеры Динамо Киев
 Динамо новой эпохи: Легионеры (Часть I, 2000—2003) — Football.ua
 Динамо новой эпохи: Легионеры (Часть II, 2004—2008) — Football.ua
 Все приобретения киевского «Динамо» за последние 10 лет
 Офіційний сайт ФФУ — Архів змагань
 Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Футбол. Украина, все матчи — WildStat
 Исторический сайт о футбольном клубе «Динамо» (Киев)

Динамо Киев
ФК «Динамо» Киев
Списки:Киев
Динамо Киев